Sharon Fichman și Giuliana Olmos au fost campioane en-titre, dar Fichman nu și-a putut apăra titlul din cauza unei accidentări. Olmos joacă alături de Gabriela Dabrowski.

Anastasia Pavliucenkova și Veronika Kudermetova au învins în finală perechea Giuliana Olmos și Gabriela Dabrowski cu scorul de 1–6, 6–4, [10–7] câștigând titlul la dublu feminin.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe

2022
WTA Tour 2022